Bearden (Arkansas) ;
 Bearden (Oklahoma) ;

Homonymie de localités aux États-Unis